Джваненг  — частный аэропорт, расположенный в Джваненг, Ботсвана. Принадлежит алмазодобывающей компании Debswana, которая также владеет богатейшим алмазодобывающим карьером в мире.

Характеристики 
Аэропорт находится на высоте  над среднем уровнем моря.

У него есть одна взлётно-посадочная полоса номер 8/26 с асфальтным покрытием, длинной 1675 м.

См. также 
 Список аэропортов в Ботсване

Примечания

Ссылки 
 
 

Транспорт в Ботсване
Аэропорты Ботсваны